Sophronios (latinisiert auch Sophronius) ist der Name von

 Sophronius von Jerusalem (560–638), orthodoxer Patriarch von Jerusalem
 Sophronios von Alexandria, orthodoxer Patriarch von Alexandria von 841 bis 860
 Sophronios II. von Alexandria, orthodoxer Patriarch von Alexandria im Jahr 941
 Sophronios II. von Jerusalem, orthodoxer Patriarch von Jerusalem um 1060
 Sophronios III. von Alexandria, orthodoxer Patriarch von Alexandria ca. 1166–1171
 Sophronios III. von Jerusalem, orthodoxer Patriarch von Jerusalem von 1235 bis ca. 1273
 Sophronios I. von Antiochien, rum-orthodoxer Patriarch von Antiochien im Jahr 1341
 Sophronios I. Syropoulos, orthodoxer Patriarch von Konstantinopel 1463–1464
 Sophronios IV. von Jerusalem, orthodoxer Patriarch von Jerusalem von 1579 bis 1608
 Sophronius Lichud (1652–1730), russischer Philosoph, Logiker und Rhetoriker griechischer Herkunft
 Sophronios von Kilis († 1780), orthodoxer Patriarch von Jerusalem und später von 1774 bis 1780 als Sophronios II. Patriarch von Konstantinopel
 Sophronius von Wraza (1739–1813), bulgarischer Bischof, Historiker und Schriftsteller
 Sophronios III. von Konstantinopel, orthodoxer Patriarch von Konstantinopel von 1863 bis 1866, später als  Sophronios IV. von Alexandria orthodoxer Patriarch von Alexandria von 1870 bis 1899

Siehe auch:
 Sophronius
 Sophron